Oldenburg (en alemany, Oldemburg) pot referir-se a:

Llocs actuals i històrics
 Oldenburg, ciutat de l'Estat de la Baixa Saxònia
 Comtat d'Oldenburg (1091-1774), un estat del Sacre Imperi Romanogermànic
 Ducat d'Oldenburg (1774-1810), un estat del Sacre Imperi Romanogermànic
 Gran Ducat d'Oldenburg (1814-1918), Estat membre de la Confederació Germànica
 Estat Lliure d'Oldenburg (1918-1946), Estat integrant de la República de Weimar i Gau de l'Alemanya nazi
 Oldenburg, ciutat a l'Estat alemany de Schleswig-Holstein (a la Mar Bàltica)
 Oldenburg, localitat del districte de Züssow, a Pomerània
 Oldenburg, districte del Land de la Baixa Saxònia;
 Oldenburg, una localitat de l'Estat nord-americà d'Indiana, Estats Units;
 Oldenburg, també als Estats Units, en aquest cas a l'Estat de Texas;
 Mont Oldenburg, a la Terra d'Ellsworth, a l'Antàrtida

Altres
 Casa d'Oldenburg, família noble d'Alemanya i Dinamarca;
 Cavall Oldenburg, una rassa de cavall del Land de la Baixa Saxònia;
 Universitat d'Oldenburg, situada a la ciutat del mateix nom a Alemanya